Okutono (jap. ) bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Akita (heute: Okazaki)
 ein Lehen mit Sitz in diesem, siehe Okutono (Han)